Rue de l'Argile peut désigner plusieurs voies, particulièrement en Alsace :
 la rue de l'Argile à Bouxwiller
 la rue de l'Argile à Haguenau
 la rue de l'Argile à Illkirch-Graffenstaden
 la rue de l'Argile à Strasbourg
également dans de nombreux villages.